Det 12. VM i kortbanesvømning blev afholdt i Doha, Qatar fra 3.–7. december 2014. Konkurrencerne blev holdt i Hamad Aquatic Centre i Aspire Zone. Ved kortbanesvømning foregår konkurrencerne i 25-meter lang pool.

Medaljeoversigt

Referencer 

2014
Sport i 2014